Парковый:
 Населённые пункты:
 Парковый — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Парковый (посёлок) — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.

 Микрорайоны:
 Парковый (Екатеринбург) — микрорайон в Екатеринбурге.
 Парковый (микрорайон Иркутска) — микрорайон в Иркутске.
 Парковый (микрорайон Перми) — микрорайон в Перми.
 Парковый (микрорайон Челябинска) — микрорайон в Челябинске.

 Проспекты:
 См. Парковый проспект.

 Мост:
 См. Парковый мост.

 Переулки:
 См. Парковый переулок.

См. также 
 Парковая
 Парковое